Пара Лиза Реймонд / Саманта Стосур — победительница турнира.

Чемпионки последних двух турниров — Вирхиния Руано Паскуаль и Паола Суарес — не защищали свой титул, но Руано Паскуаль принимала участие в турнире и (совместно с Меган Шонесси) дошла до финала.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Титул)
  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Второй раунд)
  Вирхиния Руано Паскуаль /  Меганн Шонесси (Финал)
  Янь Цзы /  Чжэн Цзе ''(Второй раунд)

<li>  Елена Дементьева /  Флавия Пеннетта (Второй раунд)
<li>  Хисела Дулко /  Мария Кириленко (Первый раунд)
<li>  Эмили Луа /  Корина Морариу (Второй раунд)
<li>  Ли Тин /  Сунь Тяньтянь (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Pacific Life Open 2006